Johann Heinrich Bartholomäus Walter ou Walther (1734-1802) était un architecte germano-balte ayant travaillé à Dorpat en Livonie (aujourd'hui Tartu en Estonie) où il réalisa de nombreux bâtiments dont l'Hôtel de Ville.

Né à Rostock (Duché de Mecklembourg-Güstrow) en 1734, il déménagea à Dorpat en Livonie où il exerça la profession de maçon.

À la suite du grand incendie de Tartu de 1775, il réalisa plusieurs bâtiments du centre ville dont l'Hôtel de Ville et la Maison Von Bock.

Décède le , il fut enterré à Tartu.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Architecte allemand du XVIIIe siècle
Architecte baroque allemand
Architecte estonien du XVIIIe siècle
Histoire de Tartu
Naissance à Rostock
Naissance en 1734
Décès en avril 1802
Décès à Tartu